Русини су источнословенски народ, који живи у данашњој западној Украјини и појединим деловима Пољске, Словачке, Хрватске и Србије

Појам Русини се такође може да односити на:

 израз , који се односи на старински (историјски) етноним Русини, употребљаван током средњовековног и раног нововековног раздобља међу источнословенским становништвом

Види још
 Руси (вишезначна одредница)